Laekvere (gemeente), een voormalige gemeente in Estland.
 Laekvere (plaats), de vroegere hoofdplaats van die gemeente.